

Партизанський район — адміністративний район міста Мінська.

Партизанський район — район Красноярського краю.
 Партизанський район — район Приморського краю.